Поя́рков — російське прізвище.

 Поярков Вадим Олександрович — заступник Голови Служби безпеки України (з 14.4.2016).
 Поярков Василь Данилович — російський землепроходець XVII століття.
 Поярков Володимир Олександрович (1920—1955) — Герой Радянського Союзу.
 Поярков Петро Спиридонович (1931) — заслужений працівник транспорту Української РСР.
 Поярков Сергій Володимирович (1965) — сучасний український художник.
 Поярков Юрій Михайлович (1937—2017) — український волейболіст, дворазовий олімпійський чемпіон.

Російські прізвища